Хмельни́цький сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Тімірязєвського району Північноказахстанської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Хмельницьке.

Населення — 576 осіб (2009; 868 у 1999, 620 у 1989).

Примітки 

Сільські округи Тімірязєвського району (Казахстан)